Albert Einstein
Albert Einstein Memorial
Albert Einstein World Award of Science
Colégio Albert Einstein
Hospital Israelita Albert Einstein
Medalha Albert Einstein
Prêmio Albert Einstein
Sociedade Albert Einstein
Hans Albert Einstein — professor alemão de engenharia hidráulica pela Universidade de Berkeley

Desambiguações de antropônimos